Die Prva Liga 2017/18 war die zwölfte Spielzeit der zweithöchsten Spielklasse im serbischen Männerfußball. Sie begann am 18. August 2017 und endete am 31. Mai 2018.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an 30 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden besten Vereine stiegen in die SuperLiga auf. Die letzten vier Teams stiegen die drittklassige Srpska Liga ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Homepage der Prva Liga (serbisch)
 Ergebnisse und Tabelle soccerway.com
 2017/18 auf rsssf.com (englisch)
 Prva Liga Srbije srbijasport.net

Einzelnachweise 

2017
Fußballsaison 2017/18